Buch TG bezeichnet drei verschiedene Ortschaften im Kanton Thurgau, Schweiz:
 Buch bei Frauenfeld (bis 1953: Buch bei Uesslingen), Teil der Gemeinde Uesslingen-Buch 
 Buch bei Happerswil (Happerswil-Buch), Teil der Gemeinde Birwinken
 Buch bei Märwil (bis 1953: Buch bei Affeltrangen), Teil der Gemeinde Affeltrangen